Та́лица — железнодорожная станция Тюменского региона обслуживания Свердловской железной дороги, находится на линии Москва — Казань — Дружинино – Екатеринбург — Тюмень, железнодорожный вокзал Талицкого городского округа.

История 
В 1883—1885 годах прокладывалась железная дорога от Екатеринбурга до Тюмени. Большую роль в строительстве дороги сыграл А. Ф. Поклевский-Козелл. В 1884 году началось строительство станции и вокзала. В честь Поклевского-Козелл станции дали название Поклевская. На станции внутри здания поместили его портрет, где он находился до 1917 года. В 1898 году был построен деревянный вокзал станции Поклевской. Вокзал был центром культуры, все значимые события проходили около вокзала. В здании висела икона Казанской Божьей Матери (здесь проходили богослужения, т. к. в посёлке не было церкви) и портрет А. Ф. Поклевского-Козелл.

Старейший железнодорожник, первый телеграфист станции Поклевской Иван Михайлович Шилов вспоминает: «Когда приходили первые пассажирские поезда, то на нашей станции была остановка больше положенного времени (на вокзале пассажиры пока не напьются чая и не наедятся вкусных пирожков паровоз не давал гудок)».

В 1956 году запланировали строить новый вокзал, за старым зданием вокзала. Новый вокзал построили в 1957 году из кирпича в формах старого вокзала. 24 апреля 1963 года Приказом начальника дороги станция Поклевская переименована в станцию Талица.

Пассажирское сообщение 
На станции останавливаются электропоезда сообщением Тюмень – Ощепково с удобной стыковкой с электропоездами Ощепково — Екатеринбург.

По состоянию на январь 2022 года на станции имеют остановку поезда дальнего следования:

Круглогодичное движение поездов

Примечания

Ссылки 
 Справочник кодов станций системы «Экспресс»

Станции Тюменского региона Свердловской железной дороги
Троицкий (Свердловская область)